Anne Buijs – pallavolista olandese
 Danny Buijs – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Jordy Buijs – calciatore olandese